Mastandrea ist der Familienname folgender Personen:

 Alicia Mastandrea (* ?), argentinische Politikerin
 Katlin Mastandrea (* 1995), US-amerikanische Schauspielerin und Regisseurin 
 Valerio Mastandrea (* 1972), italienischer Schauspieler